Simon V. bezeichnet folgende Personen:

 Simon V. von Montfort (1208–1265), englischer Adliger französischer Abstammung, siehe Simon de Montfort, 6. Earl of Leicester 
 Simon V. (Lippe) (1471–1536), deutscher Edelherr und Graf zur Lippe